

Personnalités 

 André Lecler (1834-1920), prêtre, chanoine, historien régionaliste ;
 Michel Lecler, un des pseudonymes de Michel Lebrun (1930-1996), écrivain et critique littéraire français ;
 Pierre Lecler (1814-1895), homme politique français, député, sénateur.